Miejscowości w Polsce 
 Mirowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Nowy Staw 
 Mirowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty
 Mirowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Chodzież
 Mirowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Moryń 
 Mirowo – przysiółek w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Rymań

 Miejscowości w Bułgarii
 Mirowo – wieś w obwodzie Stara Zagora, w gminie Bratja Daskałowi

 Zobacz też
 Mirowo Duże